Лустенбергер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лустенбергер, Клаудио (род. 1987) — швейцарский футболист, защитник.
 Лустенбергер, Фабиан (род. 1988) — швейцарский футболист, полузащитник.